Convento do Salvador pode referir-se a:

 Convento do Salvador (Braga)
 Convento do Salvador (Évora)
 Convento do Salvador (Lisboa)

Desambiguação